Минхазуддин Ахмед Сагар (, , род. 22 декабря 1989) — бангладешский шахматист, международный мастер (2012).

Чемпион Бангладеш 2010 и 2015 гг. Бронзовый призёр чемпионата Бангладеш 2013 г.

В составе сборной Бангладеш участник четырех шахматных олимпиад (2008, 2010, 2014 и 2016 гг.; в 2010 г. играл на 1-й доске).

Участник ряда представительных международных соревнований.

В составе сборной Дакки участник Кубка городов мира 2012 г. (турнир проводился по нокаут-системе).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии М. А. Сагара в базе Chessgames
 Личная карточка М. А. Сагара на сайте 365Chess

Шахматисты Бангладеш
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам